Баранцев — русская фамилия; имеет женскую форму Баранцева.

Известные носители 
 Баранцев, Алексей Георгиевич (род. 1959) — российский металлург, предприниматель.
 Баранцев, Анатолий Иванович (1926—1992) — советский актёр.
 Баранцев, Даниил Сергеевич (род. 1982) — американский фигурист.
 Баранцев, Денис Александрович (род. 1992) — российский хоккеист.

См. также